Кресте́цкий район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Крестцы.

География 
Площадь территории — 2790,63 км².

Крестецкий район находится в центре Новгородской области.

Граничит на западе с Новгородским районом и озером Ильмень, на севере — с Маловишерским районом и рекой Мстой, на востоке — с Окуловским и Валдайским районами, на юге — с Демянским и Парфинским районами.

Реки:
 Мста (граница района на севере).
 Холова.
 Полометь.
 Мошня.

Часовой пояс 
Крестецкий район находится в часовой зоне МСК (московское время). Смещение применяемого времени относительно UTC составляет +3:00.

Археология 
В докембрийскую эпоху в районе современных Крестец в земной коре образовался так называемый Крестцовский разлом, по линии которого во времена протерозойской эры происходило извержение вулканов. Окаменелые останки обитателей тех далёких времён можно без особых усилий обнаруживать в речках района, благодаря вымыванию их из ила.

В районе у озера Гверстяница находятся курганы и сопки V—IX веков.

История 

Крестцы, Усть-Волма, Старое Рахино, Ракушино и другие населённые пункты района известны с конца XIV века.

В XV—XVIII веках территория входила в состав Деревской пятины Новгородской земли.

В 1776—1796, 1796—1802 Крестецкий уезд сущестововал в составе Новгородской губернии.

Крестецкий район был образован в августе 1927 года в составе Новгородского округа Ленинградской области.

В состав района вошли следующие сельсоветы бывшей Новгородской губернии:

 из Валдайского уезда:
 из Крестецкой волости: Бачуговский, Вязовский, Грабиловский, Долгоборский, Долгомостовский, Дубровский, Жихаревский, Зеленоборский, Каменно-Русский, Каменно-Эстонский, Камзовский, Крестецкий, Лиманский, Литвиновский, Лутовенский, Ляковский, Мокро-Островский, Новорахинский, Переездовский, Пристанский, Соменский, Старорахинский, Стуковский, Тупиченский, Шеребутский, Шутиловичский, Ямницкий, Ямской, Ярынский
 из Локотской волости: Белушкинский, Болошковский, Буйловский, Бычковский, Давыдовщинский, Еванковский, Клокшинский, Красухинский, Локотский, Мельницкий, Оринецкий, Подольский, Прудищенский, Рыхловский, Федосовичский
 из Маловишерского уезда:
 из Полищенской волости: Борковский, Далевский, Усть-Волмский
 из Сухловской волости: Борковский, Воробьѐвский, Исаковский, Пеховский, Сухловский, Садовский.

Вскоре Бычковский с/с был переименован в Еваничский.

В 1928 году были образованы Амосовский, Быковский, Ламерский, Ракушинский и Санталовский с/с.

Были упразднены Бачуговский, Борковский, Буйловский, Воробьѐвский, Вязовский, Грабиловский, Давыдовщинский, Далевский, Долгоборский, Долгомостовский, Дубровский, Еванковский, Жихаревский, Зеленоборский, Исаковский, Каменно-Русский, Каменно-Эстонский, Клокшинский, Красухинский, Лиманский, Лутовенский, Мельницкий, Оринецкий, Переездовский, Пеховский, Подольский, Пристанский, Прудищинский, Рыхловский, Садовский, Соменский, Стуковский, Тупиченский, Федосовичский, Ямницкий и Ярынский с/с.

Из Маловишерского района в Крестецкий был передан Ересинский с/с, из Лычковского района — Яблоня-Эстонский с/с, из Бронницкого района — Винский с/с.

В июле 1930 года округа были упразднены, и Крестецкий район перешёл в прямое подчинение Ленинградской области.

29 ноября Яблоня-Эстонский с/с был возвращён в Лычковский район.

4 января 1931 года Камзовский с/с получил статус эстонского национального.

20 октября упразднён Крестецкий с/с.

1 января 1932 года из Мстинского района в Крестецкий были переданы Добростский, Зайцевский, Кушеверский и Хотольский с/с.

20 июня был упразднён Сухловский с/с.

20 августа 1935 года образован Сухловский с/с. Белушкинский с/с передан в Окуловский район.

8 ноября 1938 года образован рабочий посёлок Крестцы.

14 апреля 1939 года был упразднён Камзовский эстонский национальный с/с.

11 марта 1941 года Добростский, Зайцевский, Кушеверский и Хотольский с/с были переданы в Мстинский район.

Во время Второй мировой войны район был прифронтовым и не попал в зону боевых действий.

5 июля 1944 года Крестецкий район вошёл в состав Новгородской области.

1 июня 1959 года были упразднены Быковский и Ересинский с/с.

17 января 1961 года упразднены Болошковский, Ламерский, Литвиновский и Санталовский с/с. 12 апреля упразднены Еваничский и Старорахинский с/с.

8 июня 1962 года упразднён Шутиловичский с/с.

1 февраля 1963 года Крестецкий район был упразднён. Р.п. Крестцы вошёл в Крестецкий промышленный район, а сельсоветы — в Валдайский сельский район.

12 января 1965 года Крестецкий район был восстановлен: в его состав вошли р.п. Крестцы и сельсоветы Амосовский, Борковский, Винский, Добростский, Зайцевский, Локотский, Ляковской, Мокро-Островский, Новорахинский, Ракушинский, Сухловский, Усть-Волмский и Ямской. 27 августа из Новгородского района в Крестецкий был передан Веркасский с/с.

26 января 1976 года был упразднён Веркасский с/с.

14 августа 1979 года упразднён Сухловский с/с.

16 февраля 1987 года Борковский с/с был переименован в Ручьевской.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Крестцы) проживают  65,78% населения района.

Административно-муниципальное устройство 

В Крестецкий район в рамках административно-территориального устройства входит 5 поселений как административно-территориальные единицы области, в том числе Крестецкое с центром в поселке городского типа (рабочем посёлке) Крестцы.

В рамках муниципального устройства, одноимённый Крестецкий муниципальный район включает 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения:

Законом Новгородской области от 3 марта 2016 года Устьволмское поселение переименовано в Усть-Волмское поселение. В мае 2016 года одноимённое сельское поселение также было переименовано.

Населённые пункты 
В Крестецком районе 137 населённых пунктов.

Символика

Герб 
Символика Герба Крестецкого муниципального района раскрывает его историческое прошлое и настоящее:

косой (Андреевский) крест – гласный символ названия административного центра и самого района, символ расположения земель Крестецкого района в середине Новгородской области на пересечении трассы Москва – Санкт-Петербург и дороги Крестцы – Боровичи;

строчевые серебряные узоры, украшающие крест, - аллегория «крестецкой строчки», символизирует искусство древнего промысла, родившегося в далекие годы и развивающегося в настоящее время;

подкова – символизирует занятия крестецких жителей извозом. Подкова – символ удачи, процветания, счастья;

колокол – символизирует многие храмовые сооружения, расположенные на крестецкой земле, высокую духовность жителей района. Символика колокола многозначна. Колокол – символ оповещения, единения, призыва к сплочению;

зелёный цвет символизирует природу района, ее зелёные леса и сельскохозяйственные угодья. Зелёный цвет также символизирует весну, здоровье, молодость и надежду;

серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения;

золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Флаг 
Символика Флага Крестецкого района раскрывает его историческое прошлое и настоящее:

косой (Андреевский) крест – гласный символ названия административного центра и самого района, символ расположения земель Крестецкого района в середине Новгородской области на пересечении трассы Москва – Санкт-Петербург и дороги Крестцы – Боровичи;

строчевые серебряные узоры, украшающие крест,- аллегория крестецкой строчки, символизирует искусство древнего промысла, родившегося в далекие годы и развивающегося и в настоящее время;

подкова – символизирует занятия Крестецких жителей извозом. Подкова – символ удачи, процветания, счастья;

колокол – символизирует многие храмовые сооружения, расположенные на крестецкой земле, высокую духовность жителей района. Символика колокола многозначна. Колокол – символ оповещения, единения, призыва к сплочению;

зелёный цвет символизирует природу района, ее зелёные леса и сельскохозяйственные угодья. Зелёный цвет также символизирует весну, здоровье, молодость и надежду;

белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения4

жёлтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Экономика 
По основным показателям социально-экономического развития Крестецкий муниципальный район в 2012 году занимает 3-е место в области среди муниципальных районов и городского округа Великий Новгород.

Промышленность 
Объём обрабатывающего производства крупных и средних предприятий в 2011 году составил 3 миллиарда 160 миллионов рублей, в том числе:

3 миллиарда рублей приходится на производство пищевых продуктов ;
Наибольший вклад в производство пищевых продуктов внесло предприятие «Белгранкорм — Великий Новгород». За 2010 год объём произведённой продукции составил более 51 тысячи тонн.
100 миллионов рублей — на производство изделий из древесины

 ООО «Тимбер Тек» (распиловка и строгание древесины);
ООО «Крестецкая строчка» (производство постельного белья, одежды с использованием традиционного народного художественного промысла - крестецкой строчки) (см. о промысле Крестецкая строчка);
Фабрика ёлочных игрушек ООО «Рождество».

Сельское хозяйство 
 4 юридических лица:
 ООО "Белгранкорм - Великий Новгород";
 ООО "Агрохолдинг "Устьволмский";
 
 28 крестьянских (фермерских) хозяйств;
 свыше 4 тысяч личных подсобных хозяйств.

Транспорт 
 Район располагается вдоль автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.

Культура и образование 
 районный культурно-методический центр
 Отделение Новгородского филиала Северо-Западной академии госслужбы в поселке Крестцы.
 Две общеобразовательные школы.
Районные СМИ
 Районная газета «Крестцы».

Достопримечательности 
 Крестецкий районный краеведческий музей
 Музей «Крестецкая строчка»
 Музей Велимира Хлебникова в селе Ручьи
 Село Старое Рахино Крестецкого района является родиной уникального старинного промысла крестецкой строчки, которую часто называют и вышивкой белой по белому. Строчка выполнялась на льняном холсте. Нити ткани по счету подрезались и выдёргивались вдоль и поперек, получалась сетка, которая заполнялась определенными узорами. Крестецкой строчкой украшались полотенца, пододеяльники, занавески и предметы одежды.
 Мототрасса на Берёзовой Горе. Мототрасса признана одной из лучших в России. На ней проводятся соревнования сильнейших мотогонщиков страны.
 Район на 85% покрыт разнообразными лесами, косогорами и холмами, через которые протекают малые речки, впадающие в Мсту.

Легенды 
В 947 году княгиня Ольга определила погост вблизи деревни Усть-Волма.

Именно от юго-восточных границ Крестецкого района Батый весной 1238, испугавшись болотистой местности, развернул назад своё многочисленное войско и не пошёл дальше на север.

Удивительно, но ни монгольские завоеватели с Востока, ни германские воины с Запада, так и не смогли вступить на землю района. Посему на гербе и флаге района красуются подковы, символизирующие Удачу.

Люди, связанные с районом 
 Комлев, Степан Петрович (1919, деревня Подлитовье — 1944) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Григорий Ефимович  (1 января 1924,д.Бычково  — 19 мая 1999, Ленинград) — участниг ВОВ, слесарь Ленинградского завода «Электроаппарат» Министерства электротехнической промышленности СССР. Герой Социалистического Труда
 Мичугин, Федор Георгиевич (1899, деревня Ямская Слобода — 1955) — генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войны.
 Петров, Николай Павлович (1914, деревня Заволонье — 1983) —  советский военачальник, генерал-майор, кавалер 7-ми орденов Красного Знамени, представлялся к званию Герой Советского Союза.
 В деревне Усть-Волма — усадьба А. А. Татищева, российского государственного чиновника, активного проводника столыпинской земельной реформы.
 В деревне Ручьи, неподалёку от которой провёл свои последние дни и в 1922 году был похоронен поэт-символист Велимир Хлебников, в 1986 году был открыт музей поэта, там проходят ежегодные литературные чтения.
 В Крестцах некоторое время жил и писал российский писатель-символист Фёдор Сологуб.

Факты 
 У деревни Зелёный Бор 30 марта 1941 года приземлился аэростат «СССР АР-80» установивший международный рекорд продолжительности полёта для аэростатов малой кубатуры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Крестецкого муниципального района
 Сведения на сайте областной администрации
 Историческая справка
 Достопримечательности района. Сайт комитета культуры и туризма Новгородской области
 Сайт комитета по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Крестецкого муниципального района
 История герба
 Крестецкая строчка
 «Крестцы» о районе и посёлке